Mei - um gênero cuja única espécie relatada é a Mei long
 Microempreendedor individual cancelamento

Pessoas 
 Andrea Mei - um futebolista
 Chiang C. Mei
 Muzi Mei - uma jornalista chinesa

Localidades 
 Mei - uma antiga freguesia de Arcos de Valdevez, em Portugal

Outros 
 Mei Chang - uma personagem de mangá
 Mei Ling - um personagem da série de jogos eletrônicos Metal Gear
 Mei Terumi
 Li Mei - uma personagem da série de jogos eletrônicos Mortal Kombat
 Pai Mei - uma personagem do filme Kill Bill
Desambiguação